Raasiku se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Raasiku (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Raasiku (Raasiku), târgușor (alevik) în comuna Raasiku (Estonia)